A Jasenov településnév jelentései:

Jeszenő szlovákiai község szlovák neve a Szobránci járásban
Várjeszenő (Jeszenő) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban